Wilhelm Jacoby ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Jacoby (1855–1925), deutscher Autor
 Wilhelm Jacoby (General), deutscher General 
 Wilhelm Jacoby-Raffauf (1866–1932), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Wilhelm Jacobi